Давид Цви Хоффман (;
1843, Врбау, Австро-Венгрия — 1921, Берлин, Германия) — раввин, доктор философии, второй глава Берлинской раввинской семинарии, известный специалист по еврейской Библии, автор комментария к Торе.

Биография 
Давид Хоффман род. в Вербо (Венгрия) в 1843 году. Окончив иешибот в родном городе, он поступил в пресбургский лицей, из которого выступил в 1865 году Философию, историю и восточные языки Хоффман изучал в Вене и Берлине, получив в 1871 году докторский диплом. Позже Хоффман стал преподавать в еврейском реальном училище во Франкфурте-на-Майне. В 1873 году Хоффман был назначен учителем раввинской семинарии в Берлине, учрежденной Азриелем Гильдесгеймером, после смерти которого Хоффман сделался ректором этого учреждения.

Галерея

Литература

Ссылки 
 . Содержит много материалов о Давиде Цви Хоффмане.
 . Содержит много материалов о Давиде Цви Хоффмане.

Раввины Германии
Ректоры вузов Германии
Авторы респонс
Персоналии:История еврейского народа
Еврейские комментаторы Библии
Библеистика
Персоналии:Иудаизм
Танах
Исследователи еврейской истории